Монтіра́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Тулузи, 26 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 146 осіб у працездатному віці (15-64 років) 106 були активні, 40 — неактивні (показник активності 72,6%, у 1999 році було 58,5%). З 106 активних працювало 98 осіб (55 чоловіків та 43 жінки), безробітних було 8 (4 чоловіки та 4 жінки). Серед 40 неактивних 7 осіб було учнями чи студентами, 27 — пенсіонерами, 6 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 264,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монтірат на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн